Chesslib, es un software de ajedrez, desarrollado en Argentina, para plataforma Android.

El mismo, por sus características, puede ser utilizado tanto para jugar, como para enseñar.

Incluye la utilización de varios motores de ajedrez (Stockfish, Critter, Gaviota, Arasan, Alfil), por lo que se puede entrenar jugando contra el dispositivo, y también contra otro usuario, utilizando su modo online. Entre sus características principales, se destacan la lectura de libros sobre el tema, bases de datos de partidas, entrenamiento sobre problemas clásicos del juego.

Se encuentra disponible en Google Play, y tiene su propia página web, donde se pueden encontrar más detalles sobre la misma ( www.chesslib.net )

Software